Freie Scholle steht für:

 Freie Scholle (Trebbin), Siedlung in Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Freie Scholle (Berlin-Tegel), Siedlung und Wohnungsbaugenossenschaft
 Freie Scholle (Bielefeld), Siedlung und Wohnungsbaugenossenschaft